LNK nebo lnk může označovat:

 Laisvas ir Nepriklausomas Kanalas
 přípona souboru .lnk označující zástupce souboru